BSD est un sigle qui peut signifier :
 Berkeley Software Distribution, une famille de systèmes d'exploitation informatique dérivée d'UNIX ;
 Licence BSD, une licence de logiciel libre ;
 Conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer, dans la théorie des nombres ;
 bordereau de suivi des déchets, le bordereau de suivi des déchets dangereux, remplaçant depuis le  le BSDI, bordereau de suivi des déchets industriels ;
 Bungo Stray Dogs, série de seinen manga plus tard adaptée en série d'animation.
 Les initiales de Benoît Saint-Denis, ancien militaire des forces spéciales françaises et actuel combattant professionnel d'arts martiaux mixtes.

BSD est un code qui peut signifier :
 dollar bahaméen, la monnaie des Bahamas, selon la norme ISO 4217 (liste des codes ISO 4217 des monnaies) ;
  ;
 Besiyata Dishmaya, un sigle juif pour « avec l'aide du ciel » dans la langue araméenne (souvent comme BS"D).

Code